Am Silarus fanden folgende Schlachten statt:
 Erste Schlacht am Silarus, eine Schlacht im Zweiten Punischen Krieg
 Zweite Schlacht am Silarus, die letzte Schlacht des Spartacus